Osoby o tym nazwisku:
 Anna Mieczkowska – polska pedagog i działaczka samorządowa
 Halina Mieczkowska – polska słowacystka
 Katarzyna Mieczkowska – polska politolog i muzealnik